Саанич (Saanich, саан. SENĆOŦEN сынчасын) — диалект языка северный стрейтс, на котором говорят индейцы Канады саанич, проживающие на северном побережье полуострова Олимпик штата Вашингтон в США, а также на островах Галф и Сан-Хуан, на юге острова Ванкувер и южном краю Лоуэр-Мейнленд штата Британская Колумбия в Канаде. Также саанич — диалектный континуум под названием северный стрейтс. Разновидности северного стрейтса тесно связаны с языком клаллам.

Алфавит 
Алфавит саанич был создан Дэйвом Эллиоттом в 1978. В нём используются только заглавные буквы, с одним исключением: буква s, которая используется в качестве притяжательного суффикса третьего лица.

Гортанная смычка  пишется не всегда, в случае необходимости обозначается запятой: ,.

Обычные и глоттализованные сонорные не различаются.

Гласный  записывается как Á, если он рядом с поствелярными () он записывается как A.

Ссылки 
 Саанич (разное)
 Саанич (фонология)
 Саанич (морфология)
 Саанич (примерный текст)
 Саанич (список слов) (1991)
 
 

Языки Канады
Языки США
Салишские языки